Ел Капулин Чико има више значења:

 Ел Капулин Чико (Мануел Добладо), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику
 Ел Капулин Чико (Сан Сиро де Акоста), насеље у савезној држави Сан Луис Потоси у Мексику